Municipio de Kaw puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Kaw (condado de Jefferson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Kaw (condado de Wabaunsee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Wabaunsee.
 Municipio de Kaw (condado de Jackson, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Jackson.